Mesonodon är ett släkte av bladmossor. Mesonodon ingår i familjen Entodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Mesonodon